Triftsee ist der Name folgender Gewässer:

 Triftsee (Heideseen), See der Seenplatte Heideseen im Landkreis Dahme-Spreewald in Brandenburg
 Triftsee (Triftwasser), See des Triftwassers im Gadmertal im Kanton Bern